

Cinema e televisione
Riabilitazione (Réhabilitation) – film di Alice Guy del 1907
Riabilitazione (Though Your Sins Be as Scarlet) – film di Charles Kent del 1911
Riabilitazione (Sous la griffe) – film di Albert Dieudonné del 1921

Altro 
 Riabilitazione – recupero medico dalla disabilità conseguente a varie malattie
 Riabilitazione penale – istituto del diritto penale italiano
 Riabilitazione post mortem – restaurazione politica e sociale nell'URSS